Илеза — река в Архангельской и Вологодской областях России, приток Кокшеньги
 Илеза (Илезка) — река в Вологодской области России, приток Старой Тотьмы
 Илеза — посёлок в Устьянском районе Архангельской области России